Comuni francesi:

La Rochette – Alpi dell'Alta Provenza
La Rochette – Alte Alpi
La Rochette – Ardèche
La Rochette – Charente
La Rochette – Savoia
La Rochette – Senna e Marna

Vedi anche:

La Croix-de-la-Rochette – Savoia
La Rochette-du-Buis – Drôme
Saint-Médard-la-Rochette – Creuse
Thoré-la-Rochette – Loir-et-Cher
Vaunaveys-la-Rochette – Drôme